

Toponyme

Higueruelas, littéralement petits figuiers, est le nom de plusieurs communes d'Espagne :

Figueroles est une commune espagnole, située dans la province de Castellón, Communauté valencienne dans la comarque de l'Alcalatén.

Higueruelas est une commune espagnole, située dans la province de Valence, Communauté valencienne dans la comarque de los Serranos.